Никола́й Митрофа́нович Ки́ва () — советский комсомольский деятель, организатор кинопроизводства, первый директор киностудии «Союзмультфильм», директор Рижской студии художественных фильмов (1945—1947). Член Союза кинематографистов СССР.

Биография 
Родился 3 декабря 1903 года. Окончил Московский университет имени М. В. Ломоносова.

В 1925—1926 годах — секретарь политико-просветительского отдела ЦК РЛКСМ, в дальнейшем работал в ЦК ВЛКСМ, член Кинокомиссии ЦК ВЛКСМ (1926—1929). Член правления, Центрального Совета Общества друзей советского кино (ОДСК) (1927—1929).

В 1929 году был направлен на работу в киноотрасль, работал на Московской кинофабрике «Союзкино». В 1935 году — заместитель начальника иностранного отдела Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) при СНК СССР.  В 1935—1936 годах — заместитель управляющего Всесоюзным объединением по кинофотоимпорту и экспорту «Союзинторгкино».

В 1936—1938 годах — директор киностудии «Союздетмультфильм» (с 1937 года — «Союзмультфильм»). Инициатор и один из организаторов студийных курсов повышения квалификации творческого состава и обучения художников-мультипликаторов (1936).

В 1938—1939 годах — управляющий «Союзинторгкино», в 1940 году — исполняющий обязанности директора киностудии «Мосфильм», заместитель начальника Главного управления по производству художественных фильмов Комитета по делам кинематографии при СНК СССР.

В 1940—1942 годах — директор киностудии «Союзмультфильм».

В 1942—1943 годах — заместитель директора, в 1944 году — исполняющий обязанности директора Центральной объединённой киностудии (ЦОКС).

В 1945—1947 годах — директор Рижской студии художественных фильмов, с 1946 года — член Совета по развитию кино в союзных республиках при Министерстве кинематографии СССР.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов  — директор Третьего творческого объединения киностудии «Мосфильм».

С 1962 года — на пенсии.

Член Союза кинематографистов СССР. Автор воспоминаний «„Союзмультфильм“ — начало пути», «Алма-Атинская киностудия и ЦОКС в годы Великой Отечественной войны», «Несколько записок С. М. Эйзенштейна», «Отдельные эпизоды из моей кинематографической практики».

Сыграл большую роль в организации кинопроизводства на киностудии «Союзмультфильм». По оценке российского киноведа Георгия Бородина, Н. М. Кива «принадлежал к числу „директоров-созидателей“» и оставил «яркий след как в истории студии, так и в истории отечественной анимации в целом».

Умер 28 марта 1985 года в Москве.

Награды 

 орден «Знак Почёта» (1944)

Библиография

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  
 
 

Выпускники МГУ
Сотрудники аппарата ЦК ВЛКСМ
Менеджеры культуры СССР
Персоналии:Кинематограф СССР
Персоналии:Мосфильм
Персоналии:Союзмультфильм
Персоналии:Рижская киностудия
Члены Союза кинематографистов СССР
Кавалеры ордена «Знак Почёта»